

Persone
 Buff Bagwell – wrestler statunitense
 Jeff Bagwell – ex giocatore di baseball statunitense
 John Bagwell – politico irlandese
 William Bagwell – politico irlandese

Televisione
 Theodore "T-Bag" Bagwell – personaggio della serie TV Prison Break